Miejscowości w USA:
 Greenvale – jednostka osadnicza w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Nassau
Gminy w USA:
 Greenvale (ang. Greenvale Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Dakota